A2 (autoestrada) — auto-estrada que liga Lisboa ao Algarve, em Portugal.
 A2 (tamanho de papel) — um tamanho de folhas de papel.
 A2 (míssil) — míssil

Desambiguação